Weidmoos heißen folgende geographische Objekte:
 Ettaler Weidmoos, ein Moorgebiet bei Ettal
 Weidmoos (Grebenhain),  Ortsteil von Grebenhain im Vogelsbergkreis, Hessen
 Weidmoos (Naturschutzgebiet), ein Moorgebiet bei Lamprechtshausen und Sankt Georgen bei Salzburg, Land Salzburg

Siehe auch:
 Weitmoos